Stati Uniti d'America
 Coldspring – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Coldspring – città della Contea di San Jacinto, Texas

Pagine correlate 
 Cold Spring